Тушение — приём приготовления пищи
 Туша
 В таксидермии — шкура животного, набитая мягким материалом. Отличается от чучела отсутствием каркаса.
 ТУ
 Тушка фотоаппарата, Body — системный (со сменной оптикой) фотоаппарат без объектива, сленг.